Planay kan syfta på:
 Planay, Côte-d'Or
 Planay, Savoie